Boyko ist der Familienname von:

 Elisabeth Boyko (1898–1985), österreichisch-israelische Botanikerin
 İna Boyko (* 1991), aserbaidschanische Fußballspielerin
 Oleg Wiktorowitsch Boyko (* 1964), russischer Oligarch

Siehe auch:
 Boiko
 Bojko